Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици у дворани 1991. одржано је 9. и 10. марта 1991. у Палати спортова у Севиљи (Шпанија).

Титулу освојену у Будимпешти 1989 није бранио Мајк Конли из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовао је 21 такмичар из 16 земаља..

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства у дворани 8. марта 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих атлетичара године у троскоку у дворани пре почетка првенства (8. март 1991), имали су следећи пласман.  

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1991.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 9. марта 1991. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,25 метара. Норму су прескочила 13 такмичара (КВ). ,

Финале 
Такмичење је одржано 10. марта 1991. године у 17:15. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA 
 Резултати троскока за мушкарце на сајту WA

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани